Uta von Calw ist der Name folgender Personen:

 Uta von Calw, Schwester des Pfalzgrafen Gottfried von Calw
 Uta von Calw (1115/1120–1197), deutsche Klostergründerin, Ehefrau von Welf VI., siehe Uta von Schauenburg